Bohémond est un anthroponyme et un prénom qui fut surtout porté au Moyen Âge, notamment en Italie méridionale et en Sicile. Apparu au  dans le sud de l'Italie, c'est à l'origine un surnom donné par Robert Guiscard à son fils aîné Marc (le futur prince Bohémond I d'Antioche) : fort grand et robuste, ce dernier fut comparé à la créature biblique Béhémoth.

 Bohémond de Hauteville (mort en 1111), fils aîné de Robert Guiscard :  de Tarente et  d'Antioche ;
 Bohémond II d'Antioche (mort en 1130), prince d'Antioche, fils du précédent ;
 Bohémond III d'Antioche dit « le Bègue » (mort en 1201), prince d'Antioche, fils de Raymond de Poitiers et petit-fils du précédent ;
 Bohémond IV d'Antioche dit « le Borgne » (1172-1233), comte de Tripoli et prince d'Antioche, fils du précédent ;
 Bohémond V d'Antioche (mort en 1252), comte de Tripoli et prince d'Antioche, fils du précédent ;
 Bohémond VI d'Antioche (mort en 1275), comte de Tripoli et prince d'Antioche, fils du précédent ;
 Bohémond VII de Tripoli (mort en 1287), comte de Tripoli et prince d'Antioche, fils du précédent ;
 Bohémond de Sicile (mort dans les années 1180), prince du royaume de Sicile ;
 Bohémond de Tarsia (mort en 1157), baron du royaume de Sicile ;
 Bohémond II de Tarsia (mort en 1169), baron du royaume de Sicile ;
 Bohémond d'Astarac (vivant en 1141 et 1175), comte d'Astarac ;
 Bohémond de Botron, seigneur de Botron (1206-1244) ;
 Bohémond de Vansberg, archevêque de Trèves (1286-1299) ;
 Bohémond de Sarrebruck, archevêque de Trèves (1354-1361) ;
 Bohémond Smaragdus (1903-1944, fusillé par la Gestapo), pseudonyme du poète et peintre Robert Enoch.

Homonymie de prénom
Prénom masculin